Artemis (mythologie)
Artemis (volledig licht)
Artemis (DC Comics)
Artemisprogramma een programma van NASA dat moet resulteren in bemande maanlandingen in de jaren 2020.
Artemis 1 - eerste testvlucht van SLS-Orion
Artemis 2 - bemande testvlucht van SLS-Orion
Artemis (satelliet), een communicatiesatelliet 
Artemis (schip), een voormalig schip van P&O Cruises
Artemis (sequentieviewer), softwarepakket
Theater Artemis, een (jeugd)theater in 's-Hertogenbosch
Artemis (plaatsbepaling), in de scheepvaart gebruikt
Artemis (atletiekvereniging), een atletiekclub uit Winsum, Groningen